Мактир () — фамилия. Известные носители:

 Мактир, Джанет (род. 1961) — британская актриса.
 Мактир, Хьюстон (род. 1961) — американский легкоатлет, спринтер.